Gaston Bussière (1862-1928), peintre français ;
 Gaston Bussière (1902-1942), homme politique français.